Фонтенелл:

 Фонтенелл (Вайоминг) — статистически-обособленная местность в штате Вайоминг (США)
 Фонтенелл (Небраска) — бывший город в штате Небраска
 Фонтенелл (Айова)

См. также 
 Фонтенель (значения)